Ана Лусија Домингез () колумбијска је глумица.

Филмографија

Напомене и референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1983.
Колумбијски глумци